Příjmení Richtr, přechýleně Richtrová, nese více různých osobností:

 Eliška Richtrová (* 1959) – česká mezinárodní šachová velmistryně
 Eva Richtrová (* 1948) – česká politička
 Jiřina Richtrová (1932–???) – česká a československá politička
 Lukáš Richtr (* 2002) – český dorostenecký reprezentant v orientačním běhu
 Tomáš Richtr (* 1976) – český moderátor a komentátor
 Karel Richtr (* 1973) – český fotograf a výtvarník